Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Oklahoma.

 
Oameni
Oklahoma